Biografies:
 Casals (cognom)
 Alícia Casals i Gelpí (1955-), enginyera catalana
 Àngel Casals Martínez (1963-), historiador català
 Eloy Casals (1982-), futbolista català
 Carles Casals i Ribes (1852-1908), músic català
 Caterina Casals i Mirambell, actriu catalana
 Emilio Casals Parral (1927-2011), advocat i polític català
 Enric Casals i Defilló (1892–1986), músic català
 Francesc Xavier Casals i Vidal (1880-1954), sindicalista i polític català
 Gabriel Casals i Pena (1870-1956), advocat i polític català
 Jaume Casals i Pons (1958-), professor català
 Joan Casals i Clotet (1945-), músic català
 Joan Casals i Noguera (1925-1998), empresari català
 Joan Casals Thomas (1921-2006), polític menorquí 
 Joan Ramon Casals i Mata (1974-), polític català
 Jordi Casals (1973), director d'orquestra català
 Jordi Casals i Ariet (1911-2004), metge català
 Josep Casals i Siqués (1830-1882), professor de cant i sacerdot català
 Josep Casals i Freixes (1872-1939), polític català
 Josep Maria Casals i Ariet (1901-1986), fotògraf català
 Josep Maria Casals i Guiu (1941-), polític català
 Lluís Casals i Garcia (1912-1993), advocat, polític i escriptor català
 Manuel Casals Torres (1895-1971), advocat i polític català
 Marta Casals Istomin (1936-), violoncel·lista porto-riquenya
 Martí Casals i Echegaray (1903-1983), metge català
 Montserrat Casals i Couturier (1952-2015), periodista i historiadora de la literatura catalana
 Muriel Casals i Couturier (1945–2016), economista i política catalana
 Pau Casals i Defilló (1876–1973), músic català
 Pere Casals i Cort (1903-1968), polític català
 Pere Casals i Lezcano (1959-), polític català
 Ramon Casals i Vernis (1860-1920), pintor i dibuixant català
 Raimon Casals i Alsina (1922-), escultor català
 Rosie Casals (1948-), jugadora de tennis estatunidenca
 Toni Casals Rueda (1980-), esquiador andorrà
 Xavier Casals i Meseguer (1963-), historiador català.

 Geografia:
 Casals (Serinyà), veïnat del municipi de Serinyà, Pla de l'Estany
 Casals (Òlt)
 Cantó de Casals, cantó francès del departament de l'Òlt
 Casals (Arieja), municipi francès a la regió d'Occitània
Casals (Tarn i Garona), municipi francès a la regió d'Occitània
Casals de Gramalló, paratge de Conca de Dalt
Casals de Terraquet, paratge de Conca de Dalt
Casals del Quimet, paratge de Conca de Dalt

 Miscel·lània
 (39549) Casals, asteroide
 Casals (Vic), masia
 Casals (Pinell de Solsonès), masia